Ogarjowka (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Ogarjowka (Tula, Schtschokino), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Tula, Rajon Schtschokino

 Ogarjowka (Pensa, Lopatino), Dorf in der Oblast Pensa, Rajon Lopatino
 Ogarjowka (Pensa, Malaja Serdoba), Dorf in der Oblast Pensa, Rajon Malaja Serdoba
 Ogarjowka (Saratow), Dorf in der Oblast Saratow
 Ogarjowka (Tambow), Dorf in der Oblast Tambow
 Ogarjowka (Tula, Schtschokino, Schitowo), Dorf in der Oblast Tula, Rajon Schtschokino, Landgemeinde Schitowo
 Ogarjowka (Tula, Uslowaja), Dorf in der Oblast Tula, Rajon Uslowaja
 Ogarjowka (Udmurtien), Dorf in der Republik Udmurtien